Iraj ;
 Iraj Mirza ;
 Iraj Pezeshkzad ;
 Iraj Bashiri ;
 Iraj Danaifar ;
 Iraj Karimi ;
 Iraj Rad.

Voir aussi